FFW steht für:
 Freiwillige Feuerwehr (veraltete Abkürzung, die offizielle und aktuelle Abkürzung ist FF)
 Filmfonds Wien, eine Filmförderstelle der Stadt Wien
 Federation of Free Workers, eine Gewerkschaft auf den Philippinen
 Future Force Warrior der US-Streitkräfte
 Flying Finn (ICAO-Code), finnische Fluggesellschaft
 Bahnhof Frankfurt (Main) West (DS100-Code)

Abkürzung